Orden de la Cruz o de la Santa Cruz puede hacer referencia a algunos institutos o sociedades de vida consagrada de las iglesias cristianas:

Orden de la Cruz, orden luterana, de la Iglesia de Noruega, fundada por  Hans Ording y Alex Johnson, en Oslo, en 1933;
Orden de la Cruz Estrellada, orden caballeresca católica fundada por Eleonora de Gonzaga, en Viena (Austria), en 1668;
Orden de la Santa Cruz, orden religiosa anglicana fundada por James Otis Sargent Huntington, en Nueva York, en 1884;
Orden de la Santa Cruz, orden de canónigos regulares de la Iglesia católica, fundada en Clairlieu (Bélgica), en 1211;
Orden de la Santa Cruz de Portugal, orden de canónigos regulares de la Iglesia católica, fundada en Coímbra, en 1131.

Además, es el nombre de varias distinciones civiles o religiosas:

Orden de la Cruz Roja Española, otorgada por los Reyes de España a quienes prestan sus servicios a la Cruz Roja;
Orden de la Cruz del Sur, otorgada por el presidente de Brasil a personas extranjeras;
Orden de la Cruz de Takovo, era otorgada por Serbia por méritos militares y civiles;
Orden de la Cruz de Terra Mariana, otorgada por el presidente de Estonia a extranjeros.